Бат (округ, Кентуккі)
Бат (округ, Вірджинія)